Trautschold ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Trautschold (1871–1944), deutscher Schauspieler, Theater- und Filmregisseur
 Hermann Trautschold (1817–1902), deutscher Pharmazeut, Geologe und Paläontologe
 Ilse Trautschold (1906–1991), deutsche Schauspielerin, Tochter von Gustav Trautschold
 Johann Friedrich Trautschold (1773–1842), deutscher Oberfaktor, Hüttenmeister und Unternehmenschronist
 Johann Gottlob Trautschold (1777–1862), deutscher Pfarrer, Schriftsteller, Dichter
 Manfred Trautschold (1854–1921), deutschamerikanischer Genremaler und Lithograf
 Walter Trautschold (1902–1969), deutscher Maler, Zeichner, Karikaturist, Bildhauer und Bühnenbildner
 Wilhelm Trautschold (1815–1877), deutscher Porträtmaler